Николай Николаевич Володин:
 Володин, Николай Николаевич (1977—2002) — российский военный лётчик, капитан, Герой России.
 Володин, Николай Николаевич (род. 1947) — академик РАМН.